Charles Bartlett (1888-?) – regista e attore statunitense
 Charles Bartlett (1941) – attore statunitense